Битва при Артемисии – название двух морских сражений:
 Битва при Артемисии — битва 480 года до н. э. у мыса Артемисий в Эгейском море в ходе греко-персидских войн.
 Битва при Артемисии — битва конца VI—начала V века до н. э. у мыса Артемисий в Балеарском море в ходе греко-карфагенских войн.